— манга, созданная японским автором Ину (, Inu). Три тома были выпущены издательством Issuisya в 2006—2008 годах. По мотивам Hatsuinu были сняты два OVA-сериала  и .

Hatsuinu The Animation, состоящая из двух серий, была создана на студии Pink Pineapple и выпущена на двух DVD 25 марта и 27 июля 2007 года. Это аниме повествует о встрече главных героев, Фукаи и его одноклассницы Фудзино. Режиссёром выступил Тосихиро Ватасэ. Вторая часть, также двухсерийная, была выпущена Pink Pineapple на DVD 26 сентября и 26 декабря 2008 года..

Список томов

Примечания

Ссылки 
 «Hatsuinu The Animation» на сайте студии Pink Pineapple.
 «Hatsuinu 2 The Animation» на сайте студии Pink Pineapple.